Панджаби — топоним.

 Панджаби — один из официальных языков Индии и региональный язык в Пакистане.

Фамилия 
 Панджаби, Арчи (род. 1972) — американская актриса.
  (род. 1979) — индийская актриса.
  (род. 1990) — индийский актёр.

См. также 
 Пенджаб (значения)